Curvelo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Curvelo (ort), Minas Gerais, 
 Curvelo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar